Сельское поселение Гори́цкое — упразднённое сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — село Горицы.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Горицкий сельсовет.

Законом Вологодской области от 25 июня 2015 года № 3691-ОЗ, городское поселение город Кириллов и сельское поселение Горицкое были преобразованы, путём их объединения, в городское поселение город Кириллов.

По данным переписи 2010 года население — 530 человек.

На территории бывшего сельского поселения работают совхоз «Горицкий», Горицкая средняя общеобразовательная школа, Горицкий детский сад, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почтовое отделение. Достопримечательности — Горицкий монастырь и гора Маура, на которой установлен Поклонный крест и часовня.

География 
Было расположено на западе района, на левом берегу Шексны. Занимало площадь 1587 га и было вытянуто вдоль побережья на 20 км. Граничило:
 на севере с Липовским сельским поселением,
 на юге с Алёшинским сельским поселением (на противоположном берегу Шексны),
 на востоке с Сиверским озером и городским поселением Кириллов.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Горицкого сельсовета входили 23 населённых пункта.

Постановлением правительства области от 24 сентября 2012 года на территории Горицкого сельского поселения образован новый населённый пункт — местечко Маура

В состав сельского поселения входило 24 населённых пункта, в том числе
21 деревня,
2 местечка,
1 село.

Примечания

Ссылки 
  на сайте администрации Кирилловского района
 

Кирилловский район
Упразднённые муниципальные образования Кирилловского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году